Marco Pereira é um violonista, compositor e arranjador brasileiro.

É natural de São Paulo onde fez seus estudos de violão sob a orientação do mestre uruguaio Isaías Sávio no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo.

Viveu na França por cinco anos e recebeu o título de Mestre em Violão Clássico pela Université Musicale Internationale de Paris. Defendeu tese sobre a música de Heitor Villa-Lobos no Departamento de Musicologia da Universidade de Paris-Sorbonne o que resultou no seu livro Heitor Villa-Lobos, sua obra para violão. Na Espanha, obteve dois prêmios em importantes concursos internacionais: Concurso Andrés Segóvia (Palma de Mallorca) e Concurso Francisco Tárrega (Valência).

De volta ao Brasil, criou na UnB (Universidade de Brasília), os cursos de Violão Superior e Harmonia Funcional. Gravou dois discos pelo selo Som da Gente, de São Paulo (Violão Popular Brasileiro Contemporâneo - 1985 e Círculo das Cordas - 1987), trabalhos que o levaram ao Town Hall, de Nova York, em 1988.
A partir de 1990, já morando no Rio de Janeiro, participou, em quatro oportunidades diferentes, do Free Jazz Festival: numa memorável apresentação do Trio D'Alma, em 1989; com seu trabalho solo, em 1991; ao lado de Wagner Tiso, em 1992 e ao lado de Edu Lobo, em 1996.

Gravou com importantes artistas do cenário musical brasileiro, tais como: Luciana Souza, Zélia Duncan, Edu Lobo, Cássia Eller, Gilberto Gil, Gal Costa, Wagner Tiso, Daniela Mercury, Zizi Possi, Rildo Hora, Paulinho da Viola, Tom Jobim, Milton Nascimento, Leila Pinheiro, Fátima Guedes, Nelson Gonçalves e Roberto Carlos, entre outros.
Recebeu o prêmio Sharp em dois anos consecutivos: Melhor Arranjador de MPB pelo disco Gal, da cantora Gal Costa - 1993 e Melhor Solista/Melhor Disco Instrumental do ano pelo trabalho Bons Encontros, em duo com o pianista Cristóvão Bastos - 1994.

Hoje em dia, mantem intensa atividade como solista, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, onde se apresenta regularmente. É professor adjunto no Departamento de Composição da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Suas obras para violão têm sido gravadas e tocadas em concerto por grandes intérpretes americanos e europeus .
Seus últimos lançamentos são: o CD Camerístico (para violão e orquestra), o livro+CD Ritmos Brasileiros (um trabalho de pesquisa dos principais ritmos brasileiros de todas as regiões do Brasil) e o projeto Cristal que é constituído por um CD mais um álbum de partituras da transcrição fiel da gravação.
Em 2011 lançou dois trabalhos didáticos de grande relevância para a literatura violonística brasileira. Um método para violão de sete cordas, em parceria com Rogério Caetano, abordando de maneira direta e objetiva todo o universo do samba e do choro (“Sete Cordas, técnica e estilo” - Editora Garbolights – Rio de Janeiro, RJ - www.garbolights.com.br) e um compêndio de Harmonia, em três volumes que traduzem mais de vinte e cinco anos de atividades didáticas ensinando essa matéria (Cadernos de Harmonia - Editora Garbolights – Rio de Janeiro, RJ - www.garbolights.com.br). Todos esses livros que representam os dois métodos vêm acompanhados de CDs de áudio com uma série de exemplos musicais gravados pelo próprio autor). Em novembro de 2012, fez em São Paulo a primeira apresentação de sua obra “Lendas Amazônicas – Fantasia concertante para dois violões e orquestra”, em cinco movimentos.
Em 2014 lançou em parceria com o acordeonista Toninho Ferrragutti o CD “Comum de Dois”, resultado do prêmio recebido da ProAC de São Paulo.

Em maio de 2017 estreou na Rússia (Kaluga Guitar Festival) seu "Concerto Calunga", para violão e orquestra, tendo como solista o argentino Eduardo Isaac.

Discografia
 Xodós (2018)
 Dois Destinos (2016)
 Comum de Dois (2014)
 Cristal (2010)
 Cameristico (guitar and orchestra - 2007)
 Afinidade (2006)
 O samba da minha terra (2004)
 Original (2002)
 Luz das Cordas (2000)
 Valsas Brasileiras (1998)
 Dança dos Quatro Ventos (1995)
 Brasil Musical (1993)
 Bons Encontros (1992)
 Elegia: Virtuoso Guitar Music from Brasil (1990)
 Círculo das Cordas (1987)
 Violão Popular Brasileiro Contemporâneo (1985)

Livros 
 Cadernos de Harmonia (3 volumes com CDs)
 Ritmos Brasileiros (acompanha CD de áudio)
 Valsas Brasileiras
 Cristal
 Sete Cordas, técnica e estilo (acompanha CD de áudio)
 Heitor Villa-Lobos, sua obra para violão

Músicos de choro
Guitarristas de jazz
Músicos de música popular brasileira
Guitarristas do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo